Jacques Goethals (piloot), een Belgisch vliegenier
 Jacques Goethals-Vercruysse, een Belgisch historicus en kunstkenner